Paul Bosvelt (født d. 26. marts 1970 i Doetinchem, Holland) er en hollandsk fodboldspiller.

Bosvelt begyndte sin karriere hos amatørklubben, SC Doesburg. Efter det blev hans store talent opdaget og han begyndte sin professionelle karriere hos Go Ahead Eagles. Der blev han indtil 1994, hvorefter han skrev kontrakt med FC Twente. Han blev hos FC Twente i 3 sæsoner inden han i 1997 tog til Rotterdam for at spille for Feyenoord. 

Hos Feyenoord blev han hurtigt en del af startopstillingen. Hos sine 6 sæsoner hos Feyenoord vandt han bl.a det hollandske mesterskab i 1999, og var han en del af 'guldholdet' der i 2002 vandt UEFA-Cup.

Han blev hos Feyenoord indtil 2003 hvor han skiftede til Manchester City. Efter at have spillet 2 år i Premier League, vendte han tilbage til den hollandske Eredivisie og SC Heerenveen.

Han spillede 24 landskampe, inklusivt Europamesterskabet i fodbold 2004.

Karriere 

Fodboldspillere fra Holland
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2000
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2004